Como nombre propio, Alexia puede referirse a: 

 El nombre de mujer Alexia de la misma familia que Alejandro y Alexis.
 La cantante italiana Alexia de eurodance y pop de la década de 1990.
 Alexia de Grecia, princesa de Grecia y de Dinamarca.
 Alexia González-Barros, niña fallecida a los 14 años por un tumor cerebral y actualmente en proceso de canonización.
 Alexia Ashford, personaje del videojuego Resident Evil.

Además puede referirse a:

 El trastorno del lenguaje Alexia, caracterizado por la pérdida de la capacidad de leer.
 Index Alexia, un equipo ciclista italiano de los años 2000.
 Un sinónimo del género botánico Alyxia
 Un sinónimo del género de coleópteros Sphaerosoma.